TV Guide ist der Name unterschiedlicher Programmzeitschriften:
 einer ehemaligen Programmzeitschrift der Verlagsgruppe Milchstrasse, siehe TV Guide (Deutschland)
 einer 14-Tage-Programmzeitschrift (von 2007 bis 2012; zuletzt im Gong Verlag), siehe TV Guide (Deutschland)
 einer Programmzeitschrift in den Vereinigten Staaten, siehe TV Guide (Vereinigte Staaten)
 einer Online-Programmzeitschrift in Kanada, siehe TV Guide (Kanada)